Двадцать пять злотых () может означать:
 Золотые монеты номиналом 25 злотых, выпускавшиеся Российской империей для обращения в Царстве Польском в различные периоды:
 Двадцать пять злотых 1817—1819 годов;
 Двадцать пять злотых 1822—1825 годов;
 Двадцать пять злотых 1828—1833 годов.
 Монеты в 25 злотых, выпускавшиеся в Польше с 2009 года;
 Банкноты в 25 злотых, выпускавшиеся в Польше в 1794 году.